

Astronomia 
 Cap – abbreviazione della costellazione del Capricorno

Aziende 
 Concessioni Autostradali Piemontesi – azienda partecipata operante nella progettazione, realizzazione e concessione di tratte autostradali.

Biologia 
 Cap – Catabolite activator protein (proteina sensibile agli aumenti di AMP ciclico, regolatrice della trascrizione del DNA)

Codici 

 CAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cap-Haïtien (Haiti)
 cap – codice ISO 639-3 della lingua chipaya

Fumetti 
 Cap – diminutivo di Capitan America, supereroe della Marvel Comics

Sigle 
 Canadian Action Party – partito politico canadese
 Calcestruzzo armato precompresso – nei testi e nel gergo dell'edilizia
 Catabolyte Activator Protein – proteina attivatrice da cataboliti, coinvolta nell'espressione genica procariota
 Certificato di abilitazione professionale – estensione della patente di guida italiana
 Certificat d'aptitude professionnelle – diploma di qualificazione professionale francese
 Codice di avviamento postale – codice postale usato in Italia
 Combat Air Patrol
 Community-Acquired Pneumonia (polmonite contratta in comunità)
 Consorzio Autolinee Pratesi
 Cooperativa Autotrasporti Pratesi
 Comité d'action plasticien – Gruppo artistico parigino
 Connettore a pressione
 Cassa assistenza e previdenza – tassa che i professionisti iscritti ad albi sono tenuti a versare
 Civil Air Patrol
 Gruppo CAP – gestore del servizio idrico integrato nella Città metropolitana di Milano

Altro 
 Cap (Capeno) – sovrano leggendario della Britannia dal 114 a.C. al 111 a.C.
 Cap. – abbreviazione di capitano
 cap – gradi inferiori nel Vovinam viet vo dao
 Cap – particolare copricapo protettivo utilizzato negli sport equestri
 Cap – termine inglese con cui viene indicata la presenza di un atleta in un incontro ufficiale di una rappresentativa nazionale,  spesso usato anche in italiano, soprattutto per le Nazionali di rugby

Altri progetti